Pour Karl Marx, la loi du profit est à la base des sociétés capitalistes. Elle désigne le système selon lequel un patron doit rechercher uniquement le profit de manière continue sans tenir compte des individus.

Liens internes 

 Capitalisme
 Communisme
 Solidarité
 Service public

Concept et outil théorique marxiste